Коммунар — поселок в Нейском муниципальном округе Костромской области.

География 
Находится в центральной части Костромской области на расстоянии приблизительно 22 км на юго-запад по прямой от города Нея, административного центра округа у речки Шуя.

История 
Основан в конце XIX века купцом Николаем Плотниковым как Николаевский стекловаренный завод. Завод выпускал оконное стекло и двухведерные бутыли. В советское время завод стал называться стеклозавод «Коммунар», а поселок при заводе также Коммунар. Закрылся завод в 1998 году. До 2021 года поселок входил в состав Солтановского сельского поселения до его упразднения.

Население 
Постоянное население составляло 357 человек (1897), 386 (1907), 261 в 2002 году (русские 100 %), 119 в 2022.

Примечания 

Населённые пункты Нейского района